Nuutinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nuutinsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Nuutinsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Nuutinsaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Nuutinsaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar